Hyssopus (planten), een geslacht van lipbloemigen
Hyssopus (dieren), een geslacht van vliesvleugeligen